Ansbach Grizzlies – squadra di footbal americano di Ansbach, Germania
 Fairbanks Grizzlies – squadra di indoor football di Fairbanks, Alaska, USA
 Fresno Grizzlies – squadra di baseball di Fresno, California, USA
 Gateway Grizzlies – squadra di baseball di Sauget, Illinois, USA
 Memphis Grizzlies – squadra NBA di Memphis, Tennessee, USA
 Grizzlies Roma – squadra di footbal americano di Roma
 Utah Grizzlies – squadra di hockey su ghiaccio scomparsa della IHL e della AHL
 Utah Grizzlies – squadra di hockey su ghiaccio della ECHL
 Vancouver Grizzlies – squadra NBA che giocò dall'1995 al 2001 prima di spostarsi a Memphis
 Vancouver Grizzlies – squadra di footbal americano che giocava a Vancouver nel 1941

Pagine correlate 
Grizzly (disambigua)